Гобрий ( g-u-b-ru-u-v, Гаубарува; ) — древнеиранское имя. Известные носители:
 Гобрий — полководец Кира Великого, известный по участию в походе против Вавилона (539 до н. э.), затем сатрап .
 Гобрий — сатрап Вавилонии и Заречья в 535—525 до н. э.
 Гобрий — перс из знатного рода Патишувариш, отец Мардония. Участник заговора, приведшего на трон Дария I, затем — начальник царских копьеносцев.
 Гобрий — сын ахеменидского царя Дария I и Артистоны.
 Гобрий — военачальник Артаксеркса II, участник битвы при Кунаксе. Возможно, наместник Вавилонии.